PC, személyi számítógép, az angol Personal Computer rövidítése
 A „PC” kifejezést gyakran  Windows-t futtató számítógépek megkülönböztetésére is használják
 százalék, vagyis percent p.c.-nek írva
 szerepjátékokban játékos által irányított karakter (az angol Player Character-ből) szerepjátékokban (a mesélő által irányított karakterektől – fiktív szereplőktől – való megkülönböztetés végett)
 programszámláló (az angol Program Counter-ből): a számítógépek egyik fontos regisztere
 polikarbonát műanyag nevének rövidítése
 pc, a parszek (vagy parsec) rövidítése
 PC vagy P. C. (ejtsd: píszí), politikai korrektség, az angol politically correct vagy political correctness rövidítése